Соревнования по бегу на 10 000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 10 000 метров являлся Полат Арыкан из Турции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Финал в беге на 10 000 метров у мужчин состоялся 7 августа 2018 года. На старт вышли 32 бегуна. По ходу бега из борьбы за победу выбыли действующий чемпион Европы Полат Арыкан и обладатель лучшего результата в сезоне Рихард Рингер, выступавший перед родными трибунами — оба спортсмена сошли с дистанции. В начале заключительного круга среди лидеров было пять человек, из которых лучший финиш удался французу Мураду Амдуни. Он стал первым чемпионом Европы из Франции в беге на 10 000 метров и всего лишь вторым медалистом: первым был Ален Мимун, завоевавший в 1950 году серебро.

Примечания

Ссылки 
 

бег